Ишай, Йишай:

 Ишай (Иишай) — отец царя Давида.

Фамилия
 Ишай, Эли
Часть фамилии
 Бен-Ишай, Рон
 Хотер-Ишай

Имя
 Бер, Ишай

См. также 
 Иша